Палестин может означать:
Город в США
 Палестин (Арканзас) — город в штате Арканзас.
 Палестин (Техас) — город в штате Техас.
 Нью-Палестин — город в штате Индиана.
Прочее
  — мифологический царь Фракии, сын Посейдона, отец . Его именем называлась река Стримон.

См. также 
 Палестина